Ченай Оупън 2013 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка на открито. Провежда се в Ченай, Индия.

Това e 18-ото издание на Ченай Оупън и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2013.

Сингъл

Поставени тенисисти

Схема

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема 

ATP Световен Тур 2013
Ченай Оупън